Леонід Валентинович Зайцев (27 серпня 1960, Москва) — російський архітектор, дизайнер і бізнесмен.

Біографія 
Леонід Зайцев народився в Москві, в сім'ї службовців. Після закінчення школи вступив до МАРХІ.в 1980 році році перевівся в МИИТ на будівельний факультет.

З початком перебудови зайнявся меблевим бізнесом, створивши і очоливши компанію РОСТЛІНК.

організатор і керівник інтер'єрного меблевого салону «R-студія», галереї Provasi, архітектурного бюро «R-студія-дизайн», будівельної компанії «Ростлінк-буд». власник ресторану "I FIORI" на Новому Арбаті який пізніше був проданий «NOVIKOV GROUP» . співвласник шоу-руму DECORUM.

був номінований на премію Архип 2006, лауреат премії FIDexpo (2001-2005).

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт компанії РОСТЛІНК 
 Шоу–рум DECORUM 
 Шоу–рум DECORUM в Instagram
 "Проект Мрії" частина 1 з Леонідом Зайцевим
 "Проект Мрії" частина 2 з Леонідом Зайцевим
 Будинок Леоніда Зайцева в Передєлкіно 
 Інтерв'ю для журналу SALON-interior 
 Співвласник шоу-руму DECORUM розповідає про моду на американський стиль в інтер'єрі

Російські архітектори
Народились 1960